Rjasanski steht für:

 Rjasanski (Moskau), ein Verwaltungsbezirk Moskaus

Rjasanski ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Sergejewitsch Rjasanski (1909–1987), sowjetischer Funktechniker
 Sergei Nikolajewitsch Rjasanski (* 1974), russischer Kosmonaut